Médecins Sans Frontières: Artsen zonder Grenzen
 Missionarii a Sancta Familia: Missionarissen van de Heilige Familie
 MSF (tijdsein), een Brits radio-tijdsein